Те́рский сельсове́т — упразднённое сельское поселение в составе Будённовского района Ставропольского края России.

Административный центр — посёлок Терский.

География 
Находится в юго-восточной части Будённовского района.

Расстояние до г. Ставрополя — 275 км, до районного центра г. Будённовска — 55 км. Всего в ведение муниципального образования передано 180 га земли поселений, 959,1 га — земли сельскохозяйственного назначения (пашня), 148 га — земли сельскохозяйственного назначения (пастбища).

История 
История сельсовета началась с небольшого хутора, основанного помещиком Бабаниным, в котором жили и работали крестьяне.

В 1920 году началось активное заселение земель по реке Горькая Балка. Для крестьян было построено четыре больших корпуса, в которых позже жили рабочие мясомолочного совхоза Терский, созданного в ноябре 1929 года.

18 мая 1998 года Губернатор Ставропольского края постановил «Исключить в связи с переселением жителей в другие населённые пункты из учётных данных по Терскому сельсовету Будённовского района посёлок Кизлярский».

С 16 марта 2020 года, в соответствии с Законом Ставропольского края от 31 января 2020 г. № 5-кз, все муниципальные образования Будённовского муниципального района были преобразованы путём их объединения в единое муниципальное образование Будённовский муниципальный округ.

Население 

На площади 260,63 км² проживает 1,7 тысяч человек.

 Национальный состав
По итогам переписи населения 2010 года проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке «Другие»):

Состав поселения 
 Кудрявый (посёлок) — 
 Луговой (посёлок) — 
 Терский (посёлок, административный центр) —

Местное самоуправление 
 Совет депутатов сельского поселения Терский сельсовет, состоит из 9 депутатов, избираемых на муниципальных выборах по одномандатным избирательным округам сроком на 5 лет.
 Администрация сельского поселения Терский сельсовет.

Главы муниципального образования:
 Батищев Сергей Михайлович (c апреля 2005 год на второй срок)
 Мирошникова Ольга Владимировна

Инфраструктура 
Медицинское обслуживание населения осуществляет врачебная амбулатория и филиал аптеки. Имеются 6 торговых точек, парикмахерская, пекарня, сельская библиотека, газовый участок, ветеринарный участок, почтовое отделение связи, автозаправочная станция.

Учебные заведения 
Общеобразовательная школа на 450 мест, детский сад на 90 мест.

Экономика 
На территории сельсовета расположены свыше 50 предприятий, организаций. Сельскохозяйственное предприятие ЗАО «Терский» является бюджетообразующим предприятием, которое специализируется на производстве продукции растениеводства и животноводства. Работают 44 крестьянско-фермерских хозяйства, мукомольное производство ЧП «Багандов».

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Будённовского района
Упразднённые сельские поселения Ставропольского края
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году